Дополнение к сунданскому письму () — блок стандарта Юникод. Содержит символы пунктуации, более не используемые в современном сунданском письме (), но встречающиеся в исторических текстах ().

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Дополнение к сунданскому письмуОфициальная таблица символов Консорциума Юникода 
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1CCx
| title="U+1CC0: SUNDANESE PUNCTUATION BINDU SURYA" | ᳀
| title="U+1CC1: SUNDANESE PUNCTUATION BINDU PANGLONG" | ᳁
| title="U+1CC2: SUNDANESE PUNCTUATION BINDU PURNAMA" | ᳂
| title="U+1CC3: SUNDANESE PUNCTUATION BINDU CAKRA" | ᳃
| title="U+1CC4: SUNDANESE PUNCTUATION BINDU LEU SATANGA" | ᳄
| title="U+1CC5: SUNDANESE PUNCTUATION BINDU KA SATANGA" | ᳅
| title="U+1CC6: SUNDANESE PUNCTUATION BINDU DA SATANGA" | ᳆
| title="U+1CC7: SUNDANESE PUNCTUATION BINDU BA SATANGA" | ᳇
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке:

См. также 
 Сунданское письмо (блок Юникода)

Примечания